Nycklar kan avse:

 Nyckel – ett redskap, vanligen av metall, som används för att öppna och stänga ett lås
 Nycklar (växter) – ett släkte av orkideer 
Johannesnycklar – en art
 Handnycklar – ett växtsläkte i familjen orkidéer, se Handnyckelsläktet
 Stadens nycklar – hedersbetygelse åt framstående, förtjänstfulla inhemska eller utländska samhällsmedborgare, se Key to the City